Rampur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Rampur (Uttar Pradesh), de hoofdplaats van het Indiase district Rampur
 Rampur (Himachal Pradesh), een plaats in het Indiase district Shimla